Good Day – singolo dei The Kinks del 1984
Good Day – singolo di Sean Maguire del 1996
Good Day – singolo dei The Dresden Dolls del 2003
Good Day – singolo di Jewel del 2006
Good Day – singolo di IU del 2012
Good Day – singolo di Iann Dior del 2020